Джон Блэ́ксланд () — английские имя и фамилия. Известные носители:
* Блэксланд, Джон (1778—1853) — австралийский колонист, бизнесмен и политик. 
  (1801—1884) — австралийский политик, член законодательного совета Нового Южного Уэльса.
  (род. 1963) — австралийский историк.